The Beatles (альбом) - дев'ятий студійний альбом британського гурту The Beatles, виданий 1968-го року на двох платівках.
 The Beatles - британський біт-рок-гурт, створений 1960 року в Ліверпулі.